Vallby distrikt kan syfta på:

Vallby distrikt, Skåne
Vallby distrikt, Uppland

Se även
Vallby församling
Vallby socken